Пау може да се отнася за:

 Пау (на италиански и сардински Pau), село и община в Италия, автономен регион и остров Сардиния, провинция Ористано.
 Пау (на испански и каталонски Pau), село и община в Испания, автономна област Каталония, провинция Херона.